«Щ-134» — советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка времён Второй мировой войны, принадлежит к серии X проекта Щ — «Щука».

История корабля 
Лодка была заложена 23 июля 1934 года на заводе № 194 «им. Марти» в Ленинграде, в 1935 году в виде секций перевезена по железной дороге на завод № 202 «Дальзавод» во Владивостоке, спущена на воду 4 сентября 1935 года, 27 декабря 1936 года вошла в состав 34 дивизиона 3 бригады подводных лодок Тихоокеанского флота.

Служба

Командиры лодки

Ссылки 
 deepstorm.ru // Щ-134 
 Великая Отечественная под водой// Щ-134

Литература 
 

Подводные лодки серии X